Samia Doumit (24 de abril de 1975) é um atriz norte-americana. 

Atores dos Estados Unidos